Millport ist der Name mehrerer Orte

in Schottland:
 Millport (Schottland)

in den Vereinigten Staaten:
 Millport (Alabama)
 Millport (Indiana)
 Millport (Kentucky)
 Millport (Missouri)
 Millport (New York)
 Millport (Ohio)
 Millport (Pennsylvania)